Villaviciosa de Córdoba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaviciosa de Córdoba (ort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Villaviciosa de Córdoba (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar